Э́рслев () — датские топоним и фамилия.
 Топоним
  — в коммуне Морсё.
  — в коммуне Фаврсков.
 Фамилия
 Эрслев, Кристиан (1852—1930) — датский историк-медиевист.